Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana gibbosa Raddi, 1823  est synonyme de Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)
Rana gibbosa Linnaeus, 1758 est synonyme de Breviceps gibbosus (Linnaeus, 1758)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Leptodactylinae
Brevicipitidae